Rostowskoje () ist ein Name russischer Orte:
 Rostowskoje (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Rostowskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Tölteninken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)